

Áreas de cidades

Portugal
Baixa de Coimbra
Baixa de Lisboa
Baixa do Porto

Designações por vezes equivalentes
Centro financeiro (central business district, CBD)Downtown'' —  designação anglo-saxónica do coração de uma cidade, geralmente centro financeiro

Ver também
Tendências de mercado

Desambiguações de topônimos